BEL – MKOl kod Belgii
 BEL – IATA kod portu lotniczego Belém-Val de Cães

Zobacz też 
 Bel

en:BDI